Neige steht für

 Neige, Rest eines Getränks
 Neige (Einheit), ein baltisches Zähl- und Stückmaß
 Neige (Musiker) (frz. Schnee), Pseudonym des Musikers Stéphane Paut

 das Großsekretariat – Neige, die höchste Institution in der kaiserlichen Regierung der chinesischen Ming-Dynastie